Виктория Козлова:
 Козлова, Виктория Андреевна (род. 1995) — российская футболистка.
 Козлова, Виктория Павловна (род. 1986) — российская волейболистка.